Филлип Джон Тейлор (), также известный по прозвищу «Грязный Тейлор» или «Грязное животное» () или просто Фил Тейлор (21 сентября 1954 — 11 ноября 2015) — британский барабанщик. Известен участием в группе Motörhead в 1975—1984 и 1987—1992 гг. Один из участников «классического» состава группы, наряду с Эдди Кларком и Лемми Килмистером.

Биография

2010—2015 

В начале 2010-х перенёс геморрагический инсульт.

6 ноября 2014 года на концерте Motörhead в Бирмингеме вместе с Эдди Кларком присоединился к участникам группы, чтобы поприветствовать публику.

11 ноября 2015 года, в 61 год, скончался после продолжительной болезни.

Дискография

Motörhead 
 On Parole (1975/1979)
 Motörhead (1977)
 Overkill (1979)
 Bomber (1979)
 Ace of Spades (1980)
 No Sleep 'til Hammersmith (1981)
 Iron Fist (1982)
 Another Perfect Day (1983)
 Rock 'n' Roll (1987)
 1916 (1991)
 March ör Die (1992)

 Прочие записи 
 The Muggers (альбом).
 Philthy Phil & Fast Eddie (album) Naughty Old Santa's Christmas Classics (1989)
 GMT One By One 12" сингл (1989)
 GMT War Games CD выпуск тех же песен + ещё одна (1991)
 The Deviants Have Left The Planet (album) играл с Ladbroke Grove, Mick Farren на вокале, Larry Wallis на гитаре, и др. (1999)
 Sheep In Wolves' Clothing трибьют-диск фанатов Motorhead, выпущен 7 апреля 2008.

Примечания

Ссылки 
 Русский фан сайт Motörhead

Ударники Великобритании
Рок-музыканты Великобритании
Музыканты Motörhead